Мухаммеднур Халилов (туркм. Muhammetnur Halylow) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1955 году в Ашхабаде.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1976 г. окончил Туркменский политехнический институт. По специальности — инженер-геолог.

Карьера 
1976—1993 — инженер, старший инженер Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов.

1993 — старший научный сотрудник, и. о. заведующего лабораторией Научно-исследовательского проектного института газа Туркменистана.

1993—2009 — на руководящих должностях в Институте нефти и газа, Государственной корпорации «Туркменгеология», Государственном концерне «Туркменгаз».

2009 — 11.01.2013 — директор Научно-исследовательского геологоразведочного института Государственной корпорации «Туркменгеология».

11.01.2013 — 08.01.2016 — министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.

С 08.01.2016 — директор научно-исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз».

Награды и звания 
 Медаль «Watana bolan söygüsi üçin» (26.10.2009)
 Медаль «Magtymguly Pyragy» (20.10.2014)

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Мухамметнур
 Фамилия: Халылов

Министры Туркменистана
Персоналии по алфавиту